Matthias Laurenz Gräff (även känd som Matthias Laurenz Gräff Ilpenstein), född 19 juli 1984 i Gars am Kamp, är en österrikisk expressionistisk bildkonstnär. Han är även Historiker, politiker och politisk aktivist. Hans politiska bilder publiceras i internationella böcker, tidskrifter och bloggar.

Biografi

Familj 

Matthias Laurenz Gräff är son till konstnären Helmuth Gräff och hans fru Martina Maria Elisabeth Gach. Fadern kommer från en familj med rötter i dagens Slovenien. Hans faderliga förfäder bar ett släktvapen och var alltid politiskt aktiva människor och religiösa fritänkare. 2013 blev Gräff en av grundarna av den internationella familjeföreningen Gräff-Graeff e.V.

Konst 
Gräff studerade 2001-2008 vid 
New Design University i Sankt Pölten och Universität für angewandte Kunst i Wien. 

År 2010 fick Gräff "Adolf Peschek-priset" från St. Pöltens konstnärsförening i Museum of the St. Pölten. År 2012 skapade Gräff målningen för vinetiketten för  Röda korsets vin i Nedre Österrike. År 2013 skapade han den officiella målningen av tvillingstaden i samband med firandet med tvillingstaden Gars am Inn i Tyskland.

2014 fick han en beställning från borgmästarens kontor i Gars am Kamp på tre målningar för vinetiketterna "Garser Wein 2014". En lokal affärsman bojkottade publiceringen av etiketterna på grund av att de visade en halvnaken kvinna, och detta ledde till en liten medieskandal i Österrike.

Under 2015 och 2017 arrangerade Gräff konstnärsmöten med Nick Simper och Don Airey, musiker från Deep Purple, i Wien. 2017 ställde han ut med musiker Roger Glover på utställningen "50 Years Deep Purple. Art and History" i Köln.

2017 organiserade han en icke-vinstdrivande kampanj för personer med polyneuropati (generisk term för olika sjukdomar i det perifera nervsystemet) vid WUK Wien.

Gräffs olika målningstema används också internationellt, till exempel av statsvetaren och utrikespolitiska forskaren Asle Toje, en medlem av den Norska Nobelkommittén.

Politik

Konst och politik 
Sedan 2015 har Matthias Laurenz Gräff också arbetat med bilder av samtida politik och samhällskritik, som upprepade gånger publiceras i tidningar, bloggar och böcker om nationell och internationell politik. Viktiga ämnen är antifascism, socialism, anti-nationalist, pro-europeisk, liberalism och tradition. Gräff tar hand om nationella och globala frågor och personligheter. Den behandlar också socio-politiska frågor och kritiska processer inom det österrikiska samhället och politiken.

När det gäller valet till Europaparlamentet 2019 skapade Gräff en pro-europeisk målning i samarbete med det österrikiska NEOS-partiet.

Erich Maria Remarque-Friedenszentrum Osnabrück (Universitet från Osnabrück) skrev om Gräff och hans arbete: Han representerar ständigt humanistiska, anti-nationalistiska och pro-europeiska positioner i sin konst och i olika utbytes- och diskussionsprogram organiserade av honom.

Dialog im Kamptal 
År 2019 grundade Matthias Laurenz Gräff och Georgia Kazantzidu den icke-partisanska plattformen "Dialog im Kamptal" (Dialog i Kampdal) som ett privat initiativ för politisk kommunikation i hans studio. Bland deltagarna fanns politiker som Erhard Busek, Karin Kneissl, Hannes Swoboda, Karl von Habsburg-Lothringen, ambassadör Wolfgang Petritsch, Emil Brix och Michael Breisky, journalisten Eric Frey, Helmut Brandstätter, historikern Phillip Jauernik av Paneuropa och forskaren Werner Gruber.

Politiker 
Matthias Laurenz Gräff har varit politiskt aktiv som samhällsrepresentant för det liberala partiet NEOS i Gars am Kamp sedan 2022. Han är också kandidat till delstatsvalet i Nedre Österrike 2023, och här som kandidat för Waldviertel och toppkandidat i Horndistriktet.

Galleri

Noter

Litteratur 
 Sabrina Redhead, Ausstellungskatalog Kunst im Murtal" 2014, "Kunst - Tradition und Aufbruch" 2014, Ausstellung im Steirerschlössl Zeltweg, Red Bull Projekt Spielberg 
 Univ-Doz Dr. Friedrich Polleross: Gemälde von Matthias Laurenz Gräff im Museum in Neupölla. In: Das Waldviertel, herausgegeben vom Waldviertler Heimatbund  Universität Wien. Friedrich Polleross, Gemälde von Matthias Laurenz Gräff im Museum in Neupölla
 Vision magacine of China VISION Magacine, March 2006, "Metempsychosis of Art", p. 108/111; (Chinese)

Externa länkar 

 Webbplats Matthias Laurenz Gräff , 
 Matthias Laurenz Gräff, political paintings and activism 

Österrikiska konstnärer under 2000-talet
Födda 1984
Män
Levande personer
Personer från Niederösterreich